En météorologie et dans le monde de la mer : Le fetch est la distance en mer ou sur un plan d'eau au-dessus de laquelle souffle un vent sans rencontrer d'obstacle.
 En informatique : le verbe fetch désigne le fait de traiter un ensemble de données une par une (ou ligne par ligne). Dans un processeur, la recherche de la prochaine instruction à exécuter s'appelle fetch. Ce terme est également utilisé dans le domaine des bases de données.
 Fetch TV est un fournisseur australien de télévision.